Финал Кубка Казахстана по футболу 2018 года состоялся 24 ноября на стадионе «Астана Арена» в Астане. В нём встретились «Кайрат (Алма-Ата)» и «Атырау (Атырау)» (в качестве номинально хозяина). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по местному времени.

Путь к финалу 

Жеребьёвка номинального хозяина поля состоялась одновременно с жеребьёвкой полуфинальных пар 25 мая.

Противостояние в КПЛ-2018 
В чемпионате Казахстана по футболу 2018 года команды встречались три раза. Во 2-м туре в Алма-Ате «Кайрат» обыграл «Атырау» со счётом 2:0, в 12-м туре алматинцы были сильнее в Атырау, обыграв нефтяников со счётом 3:1, в 24-м туре в Южной столице вновь сильнее оказался «Кайрат», победив со счётом 4:2.

Отчёт о матче

Интересные факты 
 «Кайрат» и «Атырау» провели между собой второй финал Кубка Казахстана подряд.
 После фактической потери шансов на победу в Чемпионате Казахстана и, последовавшей вслед за этим, отставкой главного тренера, глава Попечительского совета футбольного клуба «Кайрат» — Кайрат Боранбаев — заявил, что команда выступит в финале кубка исключительно казахстанским составом.
 «Атырау» никогда не обыгрывал «Кайрат» в розыгрышах Кубка Казахстана. До финала 2018 года команды встречались шесть раз. Кубок Казахстана 2001 — полуфинал (0:1; 0:1), 2014 — четвертьфинал (1:3), 2016 — полуфинал (0:1; 0:3), 2017 — финал (0:1).

Примечания

Ссылки 
 КУБОК КАЗАХСТАНА ПО ФУТБОЛУ — 2018

2018
Футбол в Европе в 2018 году
Ноябрь 2018 года
События 24 ноября
Спортивные соревнования в Астане
Футбол в Казахстане в 2018 году